Preller:
 Friedrich Preller
 Gustav Preller
 Ludwig Preller

 11855 Preller (1988 RS3), un asteroide della fascia principale